Милберн има више значења:
 Милберн (Њу Џерзи)
 Милберн (Оклахома)